Флаг муниципального образования «Ю́ртинское городское поселение Тайшетского муниципального района Иркутской области» Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 28 мая 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6331.

Описание 
«Прямоугольное зелёное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из пяти неравных горизонтальных полос — жёлтой, чёрной, белой, чёрной и белой, в соотношении 20:1:3:1:20; на жёлтой полосе зелёным и жёлтым цветом воспроизведено стилизованное изображение трёх елей (одна на фоне другой) вплотную к её верхней и нижней сторонам; на широкой белой полосе — такое же, но перевёрнутое изображение, воспроизведённое голубым и белым цветом».

Обоснование символики 
Флаг Юртинского городского поселения отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

На самом западном краю Иркутской области на берегах Бирюсы расположился посёлок Юрты. Его название связано с изыскательскими работами, проводившимися перед строительством железнодорожной магистрали, когда на пологом холме геологи увидели три юрты, в которых проживали тофы (местная народность). Поэтому проектируемый разъезд получил название Юрты. В дальнейшем вокруг разъезда образовался посёлок лесозаготовителей и мастеров переработки древесины.

Флаг городского поселения Юрты отражает его особенности расположения и жизнедеятельности, которая связана и с железной дорогой, и с заготовлением и переработкой древесины (основное предприятие — производственное объединение «Юртинсклес»).

В верхней половине флага — три, одна за другой, ели (зелёная, золотая и зелёная) символически отражают лесное богатство Юртинской земли. Контур большой ели условно повторяет контур дисковой пилы, применяемой в процессе переработки древесины. Три ёлки с их конусообразным контуром косвенно напоминают о трёх юртах, давших название посёлку.

Белая нижняя половина флага символизирует речку Бирюсу — иркутскую красу — как бы отражающую в своих водах леса, расположенные на её берегах.

Белая с чёрной каймой полоска — аллегория железнодорожного полотна — символизирует магистраль Красноярск—Тайшет.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, надежду.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, благородства, духовности и возвышенных устремлений.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, ясности, открытости, божественной мудрости, примирения.

Чёрный цвет символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность.

Примечания